Футбольный клуб «Ми́ка-2» () — армянский футбольный клуб из Еревана, основанный в 2001 году в Аштараке.

Прежние названия 
 2001 — «Касах» Аштарак
 2002—2007 — «Мика-2» Аштарак
 с 2007 — «Мика-2» Ереван

История 
В 2001 году воссоздаётся клуб под названием «Касах», под которым прежде выступала главная команда «Мика». Он заявился в Первую лигу, где после первого этапа занял 5-е место, а на втором этапе за 5-7-е места финишировал на 6-м месте, сохранив прописку на следующий сезон.

Являясь клубом, входящим в структуру ООО «Мика», в начале 2002 года переименовывается в «Мику-2». В первенстве-2002 команда в гостях регулярно проигрывала матчи, лишь дома набирая очки, но после 15 проведённых игр она снялась с турнира (в оставшихся матчах ей были засчитаны поражения со счётом 0:3).

Достижения 
  Серебряный призёр Первой лиги (3)  2007, 2011, 2012/13

Текущий состав

Тренерский штаб 
 Главный тренер —  Акоп Мкрян
 Тренер —  Спартак Хачатрян
 Тренер —  Ерванд Крбашян
 Доктор —  Карен Степанян
 Массажист —  Самвел Овсепян

Главные тренеры клуба 
  Альберт Сафарян (2001)
  Арамаис Тоноян (2002 — ?)
  Армен Шахгельдян (2008 — 2010)
  Акоп Мкрян (2010 — 2011)
  Армен Шахгельдян (2011 — ?)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте федерации футбола 
 Профиль на www.footballdatabase.eu 
 Профиль на www.weltfussballarchiv.com 
 Профиль на int.soccerway.com 

Футбольные клубы Армении
Мика-2
Аштарак